

Pessoas
Antônio Fagundes, ator brasileiro.
 João Álvares Fagundes, navegador português.
Fagundes Varela
Antônio Augusto Fagundes (Nico Fagundes), cantor nativista, escritor e apresentador brasileiro.

Localidades
Fagundes (Paraíba), município do estado da Paraíba
Fagundes Varela, município do estado do Rio Grande do Sul
Fagundes, praia e distrito de Lucena (Paraíba)

Fagundes
Desambiguações de topônimos